Хомайон Туфиги (род. 21 марта 1990, Решт) — иранский шахматист, гроссмейстер (2010).

Участник 2-х чемпионатов мира среди юниоров (2006, 2008) и 3-х личных чемпионатов Азии (2007, 2009—2010).

В составе национальной сборной участник следующих соревнований:
 2 юношеские олимпиады (2004—2006);
 2-е Азиатские игры в помещениях (2007) в Макао;
 2 олимпиады (2010, 2014);
 3 командных чемпионата Азии (2005, 2009, 2014). В 2009 команда Ирана завоевала бронзовые медали;
 16-е Азиатские игры (2010) в г. Гуанчжоу.

В составе команды «Рах Ахан» (г. Тегеран) участник 1-го Клубного кубка Азии (2008) в Эль-Айне.

По состоянию на ноябрь 2022 года занимал 26-ю позицию в рейтинг-листе активных иранских шахматистов и 30-е место среди всех шахматистов Ирана.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Хомайона Туфиги на шахматных олимпиадах
 Выступления Хомайона Туфиги на юношеских олимпиадах
 Выступления Хомайона Туфиги в чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Хомайона Туфиги в командных чемпионатах Азии
 Выступления Хомайона Туфиги в личных чемпионатах Азии
 Выступления Хомайона Туфиги в Азиатских играх в помещениях

Шахматисты Ирана